Osoby o tym nazwisku:
 Cécile Aubry – francuska aktorka, pisarka, scenarzystka oraz reżyserka
 Gabriel Aubry – francusko-kanadyjski model
 Gilbert Aubry – rzymskokatolicki duchowny
 Gwenaëlle Aubry – francuska filozof i pisarz
 Manon Aubry – francuska polityk i działaczka społeczna
 Martine Aubry – francuska polityk
 Robert Aubry – francuski kolarz przełajowy i szosowy